Asare ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Narh Asare (* 1965), ghanaischer Geistlicher, Weihbischof in Accra
 Bediako Asare, ghanaischer Schriftsteller und Journalist
 Isaac Asare (* 1974), ghanaischer Fußballspieler
 John Asare-Antwi (* 1935), ghanaischer Leichtathlet
 Jones Kusi-Asare (* 1980), schwedischer Fußballspieler ghanaischer Herkunft
 Meshack Asare (* 1945), ghanaischer Kinderbuchautor
 Nana Asare (* 1986), ghanaischer Fußballspieler
 Theodore Owusu Asare (* 1903), ghanaischer Diplomat

Asare ist der Name folgender Orte:
 Asare, Ortschaft in der Gemeinde Aknīste in der Region Sēlija in Lettland